Solange a fost un sfânt creștin, care a decedat în anul 880.

Solange s-ar mai putea referi la

Prenume feminine 

 Solange Knowles ori doar Solange, cântăreață americană de R&B/soul
 Solange Magano, model și fostă Miss Argentina, care a decedat din cauza complicațiilor rezultate în urma unui implant fesier

Prenume feminine ficționale 

 Solange Dimitrios, personaj din filmul Casino Royale (2006)

Roman 

 Solange (roman), roman de Willy Kyrklund

Nume proprii